Polonij je element, ki tvori nekaj spojin. Če se poveže z manj elektronegativnim elementom od sebe, se spojina imenuje polonid.